Чемпіонат Албанії 1968 — 30-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вдев'яте став «17 Ненторі».

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Партизані взяв участь у Кубку володарів кубків 1968—1969 як переможець Кубка Албанії 1967—1968.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1968
Албанія